Франсиэли Гонзага Фредузески (; , Ларанжейрас-ду-Сул, Парана, Бразилия) — бразильская актриса и модель.

Биография 
Франсиэли Гонзага Фредузески родилась в Ларанжейрас-ду-Суле и выросла в Куритиба, где с 12 лет занималась на различных театральных курсах. Изучала право в Universidade Estácio de Sá.

Дебютировала на телевидении в 1999 году в юмористической программе «A Turma do Didi». Позже работала на шоу «Você Decide», снялась в теленовеллах «Клон» и «Америка», в мини-сериале «Amazônia, de Galvez a Chico Mendes» на телеканале «Globo».

В июле 2002 года снялась для обложки журнала «Playboy».

В 2007 году снялась в сериале «Donas de Casa Desesperadas», бразильской версии «Отчаянных домохозяек», показанной телеканалом «RedeTV!». В следующем году вернулась на «Globo» и приняла участие в сериалах «Casos e Acasos» и «Malhação».

Франсиэли участвовала в первом сезоне реалити-шоу «A Fazenda» на «Rede Record» в 2009 году. После ухода из программы подписала трёхлетний контракт с телекомпанией и снялась в теленовелле «Bela, a Feia».

В 2011 году попыталась вернуться в реалити-шоу «A Fazenda», на этот раз в четвёртый сезон, но не была выбрана общественностью. В том же году подписывает новый контракт с «Rede Record» ещё на четыре года.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту